dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Aleksandrowo, village du powiat de Bydgoszcz ;
 Aleksandrowo, village du powiat de Włocławek ;
 Aleksandrowo, village du powiat de Żnin ;

dans la voïvodie de Podlachie
 Aleksandrowo, village du powiat de Sejny ;
 Aleksandrowo, village du powiat de Siemiatycze ;
 Aleksandrowo, village du powiat de Suwałki ;

dans la voïvodie de Mazovie
 Aleksandrowo, village du powiat de Mława ;
 Aleksandrowo, village du powiat de Nowy Dwór Mazowiecki ;
 Aleksandrowo, village du powiat de Płock ;
 Aleksandrowo, village du powiat de Przasnysz ;
 Aleksandrowo, village de la gmina de Troszyn ;
 Aleksandrowo, village de la gmina de Lelis ;

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Aleksandrowo, village du powiat de Gostyń ;
 Aleksandrowo, village du powiat de Szamotuły ;
 Aleksandrowo, village du powiat de Wągrowiec ;

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Aleksandrowo, village.